Дискографията на украинската дамска поп група ВИА Гра се състои от 5 студийни албума, 1 EP, 44 сингли и 32 музикални клипа.

Албуми

Студийни

Компилации

Видео албуми

Сингли

Източници 

ВИА Гра
ВИА Гра